Németország
Reinsdorf, település Szászországban
Reinsdorf, település Türingiában